90-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 90-я параллель северной широты — Северный полюс
 90-я параллель южной широты — Южный полюс

См. также 
 Географический полюс
 90-й меридиан